See You in Valhalla е трети студиен албум на английската RAC група No Remorse, издаден през 1989 година от RAC Records. Времетраенето на албума е 35 минути и 23 секунди.

Трак листа

Външни препратки 
 No Remorse – подробна информация  // Unitedskins.com 
 See You in Valhalla // Last.fm 
 See You in Valhalla // Discogs 

Албуми на „Ноу Реморс“
Музикални албуми от 1989 година